

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 45-я Олимпиада. Начало строительства храма в Олимпии.
 Демократический переворот на о. Хиосе.
 Война Афин с Мегарами за Саламин по призыву Солона.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 В 1 луне луский князь поехал в Ци, вскоре вернулся.
 Летом луский сановник Чжунсунь Ме поехал в столицу Чжоу.
 Летом циский князь воевал с Лай.
 Осенью лусцы взяли город Гэнь-моу.
 В 8 луне умер тэнский князь (цзы).
 В 9 луне цзиньский князь Чэн-гун собрал чжухоу в Ху (прибыли князья Сун, Вэй, Чжэн и Цао), правитель Чэнь из страха перед Чу не участвовал во встрече.
 Цзиньский князь послал армию во главе с Чжунхан Хуань-цзы (он же Сюнь Лин-фу) напасть на Чу. В 9 луне он с помощью чжухоу напал на Чэнь и помог Чжэн, разбив войско Чу.
 В 9 луне, в день синь-ю в Ху умер князь Цзинь Чэн-гун (Хэй-тунь), ему наследовал сын Цзюй (Цзин-гун, эра правления 599—581).
 В 10 луне, в день гуй-ю умер князь Вэй Чэн-гун (Чжэн), ему наследовал сын Су (Му-гун, эра правления 599—589).
 В 10 луне сунцы осадили Тэн.
 В 10 луне чуский царь напал на Чжэн, которое попросило помощи у Цзинь. Согласно «Цзо чжуань», цзиньская армия Ци Цюэ (Си Цюэ, или Цэ-цюэ) оказала помощь Чжэн.
 чэньский Лин-гун с сановниками Кун Нином и И Хан-фу стали посещать красавицу Ся-цзи (согласно «Го юй», она была дочерью чжэнского Му-гуна и женой сановника Ся Юй-шу, сына чэньского княжича Ся). Се Е увещевал гуна, но безуспешно, а два сановника гуна с его согласия убили Се Е в 10 луне.

Скончались 
 Батт I — основатель и первый царь (630—600 гг до н. э.) греческой колонии Кирены, основатель династии Баттиадов
  — князь Цзинь (606—600 г. до н. э.)

См. также

Примечания